Шушњари могу да буду:

 Шушњари (Лакташи), насеље у општини Лакташи, Република Српска, БиХ
 Шушњари (Дервента), насеље у општини Дервента, Република Српска, БиХ
 Шушњари (Брестовац), насеље у општини Брестовац, Славонија, Република Хрватска
 Шушњари (Криж), насеље у општини Криж, раније у општини Иванић Град, Мославина, Република Хрватска

Види још 
 Шушњар